11-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 26 ноября по 3 декабря 1975 года в Асунсьоне (Парагвай) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

26 ноября
 Венесуэла — Перу 3:0 (15:8, 15:13, 15:6); Аргентина — Уругвай 3:0 (15:6, 15:12, 15:5); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:3, 15:3, 15:8); Парагвай — Чили 3:0.

27 ноября
 Бразилия — Перу 3:0 (15:3, 15:4, 15:2); Парагвай — Колумбия 3:0 (15:9, 15:12, 15:11); Аргентина — Чили 3:1 (14:16, 18:16, 15:5, 15:11); Венесуэла — Уругвай 3:0 (15:5, 15:5, 15:8).

28 ноября
 Венесуэла — Аргентина 3:0 (15:0, 15:7, 15:11); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:2, 15:5, 15:3); Чили — Колумбия 3:0 (15:5, 15:9, 15:13); Парагвай — Перу 3:1 (19:17, 12:15, 15:13, 15:1).

29 ноября
 Венесуэла — Чили 3:0 (15:6, 15:8, 15:9); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:3, 15:3, 15:10); Уругвай — Парагвай 3:0 (15:11, 15:12, 15:10); Колумбия — Перу 3:1.

30 ноября
 Аргентина — Парагвай 3:0 (15:3, 16:14, 15:7); Перу — Чили 3:2 (15:9, 15:5, 4:15, 13:15, 15:10); Уругвай — Колумбия 3:1 (15:3, 15:8, 7:15, 15:10); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:10, 15:6).

2 декабря
 Бразилия — Чили 3:0 (15:5, 15:1, 15:6); Уругвай — Перу 3:1 (16:14, 14:16, 15:9, 15:9); Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:7, 17:15, 15:6); Аргентина — Колумбия 3:0.

3 декабря
 Аргентина — Перу 3:0 (15:11, 15:10, 15:5); Венесуэла — Колумбия 3:0 (15:12, 15:3, 15:7); Чили — Уругвай 3:1 (15:8, 15:6, 5:15, 15:9); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:5, 15:4, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Морено, Данилас, Бернард, Селсо Калаче, Мауро, Бебето, Фернандо, Элой, Дералдо, Уильям, Зе Роберто. Тренер — Карлос Алберто Фейтоза.

  Венесуэла: Хосе Феррен, Висенте Пастор, Андрес Рамос, Хорхе Салатан, Луис Карвальо, Йернуаарио Фигейра, Альберто Морена, Хайро Марварес, Фернандо Боливар, Франк Лопес, Маркос Льендо, Альберто Чаурио. Тренер — Сьен Тьен-син.

  Аргентина: Балестерос, Идальго, Паюмбо, Дель Пино, Пальма, Людолини, Пабло, Даниэль, Карлос, Рене, Вангнефейг.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1975 год в волейболе